Sky Pilot oder Skypilot steht für:

 Sky Pilot, Song von Eric Burdon & the Animals, siehe The Twain Shall Meet #Sky Pilot
 Skypilot, australische Rockband
 The Sky Pilot, US-amerikanischer Stummfilm (1921)
 Sky Pilot Creek (Manitoba), Fluss in Kanada
 Sky Pilot Mountain (British Columbia), Berg in Kanada
 Sky Pilot Mountain (Montana), Berg in den Vereinigten Staaten

Siehe auch: